Николай Вишне́вский:
 Вишневский, Николай Александрович (1902—?) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Вишневский, Николай Францевич (1802—1881) — российский генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.